Ángel Parra (1943-2017), chanteur chilien ;  
 Ángel Parra, judoka.